Giamaica
 Malvern – località della Parrocchia di Saint Elizabeth
 Regno Unito
 Malvern – cittadina del Worcestershire
 Stati Uniti d'America
 Malvern – città della Contea di Geneva, Alabama
 Malvern – capoluogo della Contea di Hot Spring, Arkansas
 Malvern – città della Contea di Mills, Iowa
 Malvern – villaggio della Contea di Carroll, Ohio
 Malvern – borough della Contea di Chester, Pennsylvania